Ке́нтрон (, буквально острие, средоточие, откуда  — центр):

 Остроконечная палка, которой погонщик управляет быками (современные употребления преимущественно в нумизматике).
 «Кентрон» (, «центр», из греческого) — армянская телекомпания.
 Кентрон — центральный район Еревана.

Примечания